Ежовка — название населённых пунктов в России:

 Ежовка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Ежовка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Ежовка — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Ежовка — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Ежовка — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Ежовка — посёлок в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Ежовка — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Ежовка — село в Романовском районе Саратовской области, упразднено в 2019 г.
 Ежовка — деревня в Каменском районе Тульской области.